Чампи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чампи, Винченцо Легренцио (1719—1762) — итальянский композитор и дирижёр.
 Чампи, Карло Адзельо (1920—2016) — десятый президент Итальянской республики.
 Чампи, Себастьяно (1769—1847) — итальянский учёный, священник (пресвитер), филолог, славист и этрусколог.